Les Nudipleura sont un super-ordre de mollusques gastéropodes de l’infra-classe  des Euthyneura.

Taxinomie et systématique 
Créé en 2000, le super-ordre des Nudipleura regroupe deux ordres de « limaces de mer » : les Nudibranchia et les Pleurobranchomorpha.

Annexes

Références taxinomiques

Bibliographie 
 

Opisthobranchia